Getúlio — forma portoghese del nome proprio di persona Getulio
Getúlio (n. 1954) — ex calciatore e allenatore di calcio brasiliano
Getúlio (n. 1997) — calciatore brasiliano
 Getúlio - film biografico del 2014 che narra gli ultimi giorni di vita del presidente Getúlio Vargas